Warcraft III World Editor — официальный редактор уровней для игр серии Warcraft III от Blizzard Entertainment. Он похож на редактор StarEdit, прилагающийся к игре StarCraft, однако World Editor мощнее и функциональнее, чем его предшественник. Как и с редактором StarCraft, Blizzard не поддерживает редактор и не отвечает на вопросы и проблемы, связанные с ним.

Возможности 

World Editor позволяет создавать и редактировать карты для игр Warcraft III: Reign of Chaos и The Frozen Throne. По умолчанию карта сохраняется в версии для Reign of Chaos, и её можно запустить в обеих играх. Однако, когда требуются ресурсы дополнения The Frozen Throne, сохраняется версия для дополнения, и в таком случае карта может быть открыта только в дополнении.

В сравнении с редактором уровней StarCraft, World Editor обладает большими возможностями, например, он поддерживает различное панорамирование камер во время игры, включает гораздо большее количество редактируемых параметров для юнитов, декораций, предметов и прочего и позволяет импортировать в карту звуковые и графические файлы, а также трехмерные модели.

Редактор поделен на 8 модулей, каждый из которых выполняет свои функции:

 Редактор рельефа — позволяет менять рельеф и декорации, добавлять и управлять юнитами, областями и камерами. Каждая из этих составляющих предназначена для своих целей: так, рельеф, декорации и юниты предназначены для создания визуальной составляющей карты, камеры позволяют создать анимированную игровую сцену, а области нужны для управления ходом сценария, а также для создания эффектов на определённой площади (вроде дождя или лучей света). Для работы с модулем в нем присутствует небольшая панель инструментов.
 Редактор триггеров — упрощенный редактор языка JASS. Вместо текстового кода здесь используются триггеры, каждый из которых предназначен для выполнения какой-то части сценария карты. Каждый триггер состоит из события, условия и действия.
 Редактор звука — модуль для работы со звуком. Позволяет управлять звуковыми переменными, импортировать и экспортировать звуковые файлы, менять громкость. Однако он не поддерживает редактирование непосредственно звуковых файлов.
 Редактор объектов — содержит большинство объектов игры (в частности, юнитов, их способности, декорации и заклинания) и позволяет менять множество их параметров. В версии редактора для Reign of Chaos имел только вкладку «Войска», однако в дополнении к ней было добавлено еще 6 вкладок (предметы, разрушаемые объекты, декорации, заклинания\эффекты, способности, улучшения),.
 Редактор кампаний — позволяет объединять несколько карт в одну кампанию. Формат созданной кампании похож на кампании одиночной игры: для неё можно установить фоновое изображение, в ней присутствуют главы, и достижения одной главы могут переходить в другую. В кампании можно играть только в дополнении The Frozen Throne, так как в нём появился раздел одиночной игры "Доп. кампании", куда можно устанавливать созданные другими пользователями кампании.
 Редактор ИИ — редактор искусственного интеллекта. Позволяет задавать некоторые параметры ИИ: степень прокачки героев, порядок развития базы, варианты атаки и другие.
 Менеджер объектов — в одном окне содержит как общую информацию о карте, так и информацию из остальных модулей.
 Менеджер импорта — позволяет импортировать в карту файлы, которые в дальнейшем можно использовать в любом модуле.

Несмотря на множество возможностей, редактор имеет и недостатки, для восполнения которых картоделами используются сторонние утилиты. Некоторые функции, которые они могут выполнять:
 Создание и редактирование файлов, которые невозможно править в редакторе. В частности, к ним относятся звук, графика (текстуры) и трехмерные модели.
 Оптимизация карты (уменьшение размера, либо скорости загрузки).
 Защита карты от вскрытия.
 Написание кода на JASS, без использования редактора триггеров.
 Работа непосредственно с файлом карты без редактора.

Примечания

См. также 
 JASS — язык программирования, используемый в Warcraft III и StarCraft.
 StarEdit — редактор StarCraft.

Ссылки 

 Официальный форум картоделов.

Warcraft
Игровые редакторы